Canova ist der Name mehrerer

Personen:
 Antonio Canova (1757–1822), italienischer Bildhauer und einer der Hauptvertreter des italienischen Klassizismus
 Flaminio Piana Canova (vor 1908–nach 1936), italienischer Flugzeugkonstrukteur
 Francesco Canova da Milano (1497–1543), italienischer Komponist und Lautenist der Renaissance, siehe Francesco da Milano
 Gaudenz Canova (1887–1962), Schweizer Politiker
 Giovanni Canova (1880–1960), italienischer Fechter
 Judy Canova (1913–1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Renato Canova (* 1944), italienischer Leichtathletiktrainer

Canova bezeichnet:
 (6256) Canova, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Canova (Band), eine italienische Popband
 Canova (Paspels), einer Fraktion der Gemeinde Paspels im Kanton Graubünden, Schweiz
 Burg Neu-Süns oder Canova, Burgruine in Paspels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Canova (New Mexico)
 Canova (South Dakota), im Miner County
 Canova (Virginia)

Orte in Italien:
 Canova, Ortsteil der Gemeinde Reggello, Provinz Florenz